Söllitz ist der Name folgender Orte:

 Söllitz (Trausnitz), Ortsteil der Gemeinde Trausnitz Landkreis Schwandorf, Bayern
 Söllitz (Gemeinde Pölla), Katastralgemeinde von Pölla, Bezirk Zwettl, Niederösterreich